Ricardo Brito de Almeida (Rio de Janeiro, 20 de maio e 1957) é um poeta, letrista, produtor musical e compositor brasileiro.

Seu livro O Meu Canto – Um Canto de Poesia foi publicado em 1998, contendo II Coletânea dos Contistas.

Ligações externas 
 As cantoras da Lapa - Músicas de Ricardo Brito; tratore.com.br

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Letristas do Rio de Janeiro (estado)
Produtores musicais do Rio de Janeiro (estado)
Poetas do estado do Rio de Janeiro
Músicos de música popular brasileira